Antoniotto Adorno (governador de Còrsega) (?-1403), patrici genovès, governador de Riviera di Levante (1374), governador de Còrsega (1403)
 Antoniotto II Adorno (Gènova, 1479 - Milà, 1528), home d'estat i patrici genovès 
 Antoniotto Adorno de Pallavicino (Silvano d'Orba, 1585-Castelletto d'Orba, 1632), noble italià comte palatí del Sacre Imperi
 Antoniotto I Adorno (Gènova ~1340 - ~1398), dux de Gènova (1378, 1384 -1390, 1391 - 1392, i 1394 -1396)